Porcia maderensis är en ringmaskart som beskrevs av Grube 1859. Porcia maderensis ingår som enda art i släktet Porcia och familjen Orbiniidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
maderensis